Athamanta mutellinoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Athamanta mutellinoides ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mutellinoides